José Mangual ist der Name folgender Personen:

* José Mangual (Perkussionist, 1924) (1924–1998), puerto-ricanischer Bongospieler (José Mangual, Sr.)
 José Mangual (Perkussionist, 1948) (* 1948), puerto-ricanischer Perkussionist, Sänger, Arrangeur, Songwriter und Bandleader (José Mangual, Jr.)
 Pepe Mangual (* 1952), US-amerikanischer Baseballspieler (José Manuel "Pepe" Mangual Guilbe)